Jorge López Caballero (1981), Colombiaans voetballer
Jorge López Montaña (1978), Spaans voetballer
Jorge López Marco (1978), Spaans voetballer, bijgenaamd Tote
Jorge López Nieva (1957), Spaans voetballer
Jorge López Villagómez (1992), Ecuadoraans voetballer
Jorge López (bokser), Mexicaans bokser
Jorge López (acteur), Frans acteur